Comitè Paralímpic Internacional (del seu nom en francès Comité International Paralympique), organisme esportiu organitzador dels Jocs Paralímpics
 Partit de les illes Cook (del seu nom en anglès Cook Islands Party), partit polític de les Illes Cook
 Cœtus Internationalis Patrum, grup de bisbes de caràcter conservador durant el Concili Vaticà II
 CIP Futebol Clube (de l'acrònim en portuguès Companhia Itajaiense de Phósforos), club de futbol històric de l'estat de Santa Catarina, al Brasil
 Commission Internationale Permanente pour l'Épreuve des Armes à Feu Portatives, organització supranacional que determina els estàndards de seguretat de les armes de foc
 Centre Internacional de la Patata, institució de recerca sobre el cultiu de tubercles, amb seu a Lima (Perú)
 Club Internacional de Premsa, associació dels periodistes estrangers que treballen a Espanya
 Centro de Información para la Prensa, entitat de suport i informació per a periodistes de Cuba
 Comitè Internacional de Planificació, xarxa d'organitzacions no governamentals per a la sobirania alimentària, amb seu a Roma (Itàlia)
 Centre de Recerca per a la Pau (del seu nom en castellà Centro de Investigación para la Paz), institució d'anàlisi de qüestions relacionades amb la pau, amb seu a Madrid (Espanya)
 Crown International Pictures, estudis de cinema independent dels Estats Units
 Centre d'Intervenció Primària, seu regional de la Policia Gran Ducal de Luxemburg
 Programa marc per a la competitivitat i la innovació (del seu nom en anglès Competitiveness and Innovation Programme), programa de la Comissió Europea per a la millora de la competitivitat de la petita i mitjana empresa
 Commodore Info Page, lloc web d'informació relacionada amb els ordinadors Commodore
 Regles de Cahn-Ingold-Prelog, normes utilitzades en química orgànica per anomenar els estereoisòmers d'una molècula
 Citocrom p450, família d'enzims catalitzadors de reaccions d'oxidació
 Premsat isostàtic en fred (del seu nom en anglès Cold Isostatic Pressing), mètode de compressió en pulverimetal·lúrgia
 Clean in Place, sistema automàtic de neteja d'instal·lacions sense desmuntatge
 Carriage and Insurance Paid, incoterms de transport que refereix els costos pel venedor